Metellus bzw. Métellus ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Metellus (~1080–~1150), Augustinerchorherr, Magister, Dichter und Brief-Schriftsteller
 Jean Métellus (1937–2014), haitianischer Schriftsteller und Sprachwissenschafter
 Metellus von Tegernsee († zwischen 1165 und 1186), Benediktiner, mittellateinischer Dichter

Siehe auch:
 Caecilius Metellus, eine Plebejerfamilie in der Römischen Republik